Сен-Лора́н-д'О () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 165 км на північний схід від Тулузи, 45 км на схід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2008 році в муніципалітеті числилось 264 оподатковані домогосподарства у яких проживало 585 осіб, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Лоран-д'О на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лоран-д'О на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон